A varázsfuvola (1791), Mozart operája
 A varázsfuvola (1975), Ingmar Bergman filmje
 A varázsfuvola (2006), Kenneth Branagh filmje
 A varázsfuvola (2022), Florian Sigl filmje
 Varázsfuvola (1991), Brian Large filmje